Beau Vallon – centro abitato delle Mauritius
Beau Vallon – distretto delle Seychelles